Jupiler Pro League, De Belgische hoogste afdeling van het voetbal
Een ruimtevaartresearchinstituut in de Verenigde Staten van Amerika: Jet Propulsion Laboratory
Een programmeertaal: JAM Programming Language